Slovo most má více významů:
 most – dopravní stavba k překonání sníženiny, vodního toku, komunikace apod.
 gondolový most
 řetězový most
 trámový most
 letecký most – zásobování vzdušnou cestou
 Varolův most – část zadního mozku
 tepelný most – tepelně vodivá část stavby ve směru teplotní spádnice
 bridge – zařízení používané v počítačových sítích
 most (cvik) – tělocvičná pozice
 most (teorie grafů) - hrana způsobující rozpad grafu na více souvislých komponent

sídla
 Most (město) – české statutární město
 Starý Most – část města Most
 Most (pivovar) – pivovar ve stejnojmenném městě (zaniklý)
 Jezero Most, též Mostecké jezero – umělé jezero poblíž města Most
 Most (nádraží) – železniční stanice
 Černý Most – část Prahy (další významy v rozcestníku Černý most)
 Dlouhý Most – obec v okrese Liberec (další významy v rozcestníku Dlouhý most)
 Kamenný Most (okres Kladno) – obec v okrese Kladno (další významy v rozcestníku Kamenný Most)
 Vydří Most – část obce Kvilda v okrese Prachatice
 Pelíškův Most – část obce Tichonice v okrese Benešov
 Most pri Bratislave – obec na Slovensku
 Kamenný Most (okres Nové Zámky) – obec na Slovensku

zkratky a vlastní jména
 MOST (iniciativa) – iniciativa založená na jaře 1989 Michalem Horáčkem a Michaelem Kocábem pro dialog mezi komunistickou vládou a disentem.
 MOST Pro Tibet – nezisková organizace
 MOST (satelit) – kanadský kosmický teleskop (Microvariability and Oscillations of STars telescope)
 MOST-HÍD – slovenská politická strana
 Die Brücke (Most) – drážďanská expresionistická umělecká skupina

názvy uměleckých děl
 Most (film) – německý válečný film
 Most (film, 2003) – americko-český krátký film z roku 2003
 Most (opera) – česká antiopera
 Most (seriál) – dánský a švédský seriál
 Most! – český seriál
 Příliš vzdálený most – americký válečný film
 Most u Remagenu – americký válečný film
 Most přes řeku Kwai – britský válečný román, podle nějž byl natočen stejnojmenný film

Související články 
 Můstek
 Mosty
 Mostek
 Mostice
 Mostiště
 The Bridge
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Most“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Most“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno